Folgende Türme werden Engelbergturm genannt:
 ein Aussichtsturm in Süddeutschland bei Leonberg, siehe Engelbergturm (Leonberg)
 ein Sendeturm im Schweizer Kanton Solothurn bei Dulliken, siehe Engelbergturm (Dulliken)